Dorfkirche Kolkwitz steht für
 Dorfkirche Kolkwitz (Brandenburg)
 Dorfkirche Kolkwitz (Thüringen)

Siehe auch
 Dorfkirche Kalkwitz